Aardrijkskunde
Canada
Hanna (Canada), stad in Canada
Polen
Hanna (gemeente), plaats in Polen
Hanna (Lublin), dorp in Polen

Tsjechië
Hanna (rivier), rivier in Tsjechië
Hanna (streek), streek in Tsjechië

 Verenigde Staten
 Hanna (Oklahoma)
 Hanna (Wyoming)

Bijbel
Hanna (Bijbel), de moeder van de profeet Samuel
Anna (profetes), profetes

Personen met de achternaam Hanna
Jake Hanna, Amerikaans drummer
Murqus Hanna, Egyptisch politicus
William Hanna, Amerikaanse producent, regisseur en tekenaar van animatiefilms, medeoprichter van de Hanna-Barbera-tekenstudio

Voornaam
Hanna (voornaam), een meisjesnaam

Entertainment
Hanna (stripfiguur)
Hanna (2011), film uit 2011
Hanna (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019 

Orkaan
Hanna (orkaan)

Zie ook 
 Hannah (doorverwijspagina)
 Anna (doorverwijspagina)